Sentrum bezeichnet:
 Sentrum, administrative Einheit in Oslo, Norwegen
 Partiet Sentrum, norwegische Partei